Reducción hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Reducción (química), reacciones de transferencia de electrones;
 Reducción (complejidad), en teoría de la computación, una transformación de un problema a otro problema;O reducir la basura en nuestro planeta

Historia
 Reducción de indios;

Además
 Reducción (música), reescritura de una obra musical originalmente pensada y compuesta para un determinado instrumento o conjunto instrumental diferente al de la obra reescrita;
 Reducción (gastronomía), proceso de concentración o espesamiento de una sustancia líquida mediante evaporación;

Localidades argentinas
 Villa Reducción, Provincia de Córdoba;
 La Reducción (Mendoza) o Reducción de Abajo 
 La Reducción, Provincia de Tucumán.

Enlaces externos